Punta de l'Agulla (Benifallet), muntanya que es troba entre els municipis de Benifallet i de Tivenys (Baix Ebre)
 Punta de l'Agulla (Conesa), muntanya que es troba al municipi de Conesa (Conca de Barberà)